EMR3 (Electronics Motor Reducer 3rd Generation) ist die Modellbezeichnung für einen Fahrzeug-Elektroantrieb des deutschen Herstellers Vitesco Technologies und wird im eigenen Werk in Tianjin China produziert. Die E-Maschine des Antriebs ist eine permanentmagneterregte Synchronmaschine. Sie ist das Kernstück des zugehörigen integrierenden Elektroantriebsaggregats, welches Synchronmaschine, Wechselrichter, Getriebe und Differential in einer Einheit mit einer Größe von 400 × 350 × 550 mm und einem Gesamtgewicht von 76 kg vereint.

Grundlegendes, Eigenschaften 
Die EMR3-Antriebseinheit beinhaltet eine Parkbremse direkt im Reduktionsgetriebe der Einheit. Ergänzend dazu findet sich eine zweite elektrische Feststellbremse an der Hinterachse. Laut Vitesco ist die Antriebseinheit skalierbar und bietet ein kurzzeitiges Leistungsspektrum von bis zu 150 kW. Die Dauerleistung wird seitens Vitesco mit 40 bis 70 kW angegeben. Die Übersetzung der Drehzahlreduzierung liegt standardmäßig bei 9,3 und kann laut Vitesco von 7,5 bis zu einer Übersetzung von 12,5 reichen, ohne dabei das Getriebegehäuse zu ändern. Die maximale Drehzahl beträgt 14.000 Umdrehungen pro Minute. Der Herstellerspezifikation nach liegt die maximale Stromstärke bei 650 Ampere. Das Aggregat bietet auch die Funktion der Rekuperation zur Energierückgewinnung.

Entwickelt wurde das Antriebsaggregat an verschiedenen Standorten von Vitesco Technologies in Regensburg, Nürnberg, Berlin, Shanghai und Tianjin. Die Herstellung findet im chinesischen Werk in Tianjin statt. Zum Einsatz kommt der EMR3-Motor bei Fahrzeugen der Hersteller Stellantis, Beijing Hyundai und Dongfeng.

Verwendung 
Zum Einsatz kommt das Elektroantriebsaggregat (ab Produktionsmonat) unter anderem in folgenden Kraftfahrzeugmodellen:

 06/2019 – Opel Corsa-e
 06/2020 – Opel Mokka-e
 06/2019 – Peugeot e208
 11/2019 – Peugeot e-2008
 09/2020 – Citroën ë-C4
 09/2020 – PSA DS3 Crossback E-Tense
 06/2020 – Dongfeng Fengshen Yixuan (120 kW)
 12/2019 – Hyundai Lafesta
 2019 – Hyundai Encino (Hyundai Kona)
 12/2021 (Entscheidung) – TWIKE 5

Daten

Einzelnachweise 

Modell eines elektrischen Fahrzeugantriebs